Boudewijn Röell – vogatore olandese
 Joan Röell – politico e avvocato olandese
 Herman Alexander Roëll – teologo olandese
 Herman Hendrik Röell – politico olandese
 Werner Roell – aviatore e militare tedesco